Ciuyah (Cisarua), een plaats in Indonesië
Ciuyah (Sajira)
Ciuyah (Waled), een plaats in Indonesië